Rendez-vous – traduzione in lingua francese di "appuntamento", "(luogo di) incontro"

Cinema 
 Rendez-vous – film del 1985 diretto da André Téchiné

Musica 
 Rendez-vous – canzone rappresentante il Belgio all'Eurovision Song Contest 1983
 Rendez-Vous – album di Jean-Michel Jarre del 1986
 Rendez-Vu – singolo dei Basement Jaxx del 1999
 Rendez-Vous – album di In-Grid del 2003
 Rendez-vous – album di Jane Birkin del 2004
 Rendez Vous – singolo di Inna del 2016

Informatica 
 Rendezvous esteso (sistemi operativi) Protocollo usato tipicamente per sincronizzare processi in ambiente locale.

Medicina e Chirurgia 
 Rendez-vous chirurgico-endoscopico – Procedura chirurgica mini-invasiva combinata in un unico tempo, che rappresenta nella maggior parte dei casi il trattamento di scelta della calcolosi colecisto-coledocica.
Rendez-vous nell'Emergenza Territoriale 118- modalità operativa per la gestione di un'emergenza/urgenza sanitaria, dove la centrale 118 decide un punto di incontro, a metà strada tra un target remoto, tra mezzo di soccorso avanzato e mezzo di soccorso di base (con malato a bordo). Al Rendez Vous non è previsto il trasbordo del malato ma del personale sanitario e delle attrezzature. Questa operazione farà diventare temporaneamente il mezzo di soccorso di base in avanzato

Altro 
Rendez-vous – romanzo di Christine Angot del 2006
 Rendez-vous de la mode – rivista internazionale di moda

Pagine correlate 
 Rendezvous (disambigua)